Kapsiki peut désigner :
 les Kapsiki, une population du Cameroun et du Nigeria
 le kapsiki (ou psikye), une langue tchadique